Cet article liste la composition des équipes féminines qualifiées pour le tournoi féminin de football aux Jeux olympiques d'été de 2020 organisé au Japon du 21 juillet au .

Les douze équipes nationales impliquées dans le tournoi devaient initialement inscrire une équipe de 18 joueuses, dont deux gardiennes. De plus, les équipes pouvaient nommer un maximum quatre joueuses réservistes, trois joueuses de champ et une gardienne de but. En cas de blessure grave pendant le tournoi, une joueuse blessée pouvait ainsi être remplacé par l'une des joueuses de la liste réserviste. Mais le 2 juillet la FIFA annonce un changement pour les Jeux olympiques de 2020, en raison de la pandémie de Covid-19, permettant aux 22 joueuses nommées d'être disponibles sur la liste principale, 18 pouvant figurer sur chaque feuille de match. Les listes officielles des effectifs sont publiées par la FIFA le 7 juillet 2021.

Pour chaque joueuse des listes suivantes, l'âge indiqué est celui au 21 juillet 2021, premier jour du tournoi. Le club indiqué est celui avec lequel la joueuse est engagée à cette même date.

Équipes

Groupe E

Canada 
La sélection représentant le Canada est annoncée par Bev Priestman le .

Chili 
La sélection représentant le Chili est annoncée par José Letelier le .

Grande-Bretagne 
La sélection représentant la Grande-Bretagne est annoncée par Hege Riise le . Cependant, la gardienne de but Karen Bardsley est remplacé par Carly Telford le  en raison d'une blessure.

Japon 
La sélection représentant le Japon est annoncée par Asako Takakura le .

Groupe F

Brésil 
La sélection représentant le Brésil est annoncée par Pia Sundhage le . Le 2 juillet, Adriana est remplacé par Angelina en raison d'une blessure.

Chine 
La sélection représentant la Chine est annoncée par Jia Xiuquan le .

Pays-Bas 
La sélection représentant les Pays-Bas est annoncée par Sarina Wiegman le .

Zambie 
La sélection représentant la Zambie est annoncée par Bruce Mwape le .

Groupe G

Australie 
La sélection représentant l'Australie est annoncée par Tony Gustavsson le .

États-Unis 
La sélection représentant les États-Unis est annoncée par Vlatko Andonovski le .

Nouvelle-Zélande 
La sélection représentant la Nouvelle-Zélande est annoncée par Tom Sermanni le .

Suède 
La sélection représentant la Suède est annoncée par Peter Gerhardsson le .

Notes et références